Spotlight – funkcja w oprogramowaniu Apple
 Spotlight – amerykański dramat z 2015 roku
 The Spotlight – amerykański tygodnik, wydawany w latach 1975–2001
 Spotlight – przygotowana w 1955 r. przez Komitet Wolna Europa operacja demaskatorska z broszurą Józefa Światły „Za kulisami bezpieki i partii” kolportowaną przy pomocy balonów

Muzyka 
 Spotlight – album Antoine’a Clamarana z 2009 roku
 Spotlight – album zespołu Djumbo z 2007 roku
 „Spotlight” – singiel Jennifer Hudson z 2008 roku
 „Spotlight” – singiel Madonny z 1988 roku
 „Spotlight” – piosenka Seleny Gomez i the Scene z albumu A Year Without Rain z 2011 roku
 „Spotlight” – piosenka Shakiry z albumu Shakira z 2014 roku

Telewizja 
 Spotlight – regionalny program informacyjny BBC, nadawany w południowo-zachodniej Anglii
 Spotlight – program informacyjny w Irlandii Północnej
 Spotlight – kanadyjski program informacyjny emitowany na stacji CBC w 1975 roku
 Spotlight – południowokoreański serial produkowany przez Munhwa Broadcasting Corporation (MBC)
 Spotlight – zlikwidowany, amerykański kablowy Kanał telewizyjny, działający w latach 1981–1984
 Spotlight – kanadyjski program muzyczny